Van Reeth est un nom de famille porté par:

Patronyme 
Adèle Van Reeth, productrice de radio et chroniqueuse.
Bob Van Reeth (1943-), architecte belge.
Gustave Van Reeth (1842-1923), industriel et homme politique belge. 
Joseph Van Reeth (1843-1923), jésuite belge, évêque de Galle (Sri Lanka). 

Voir également :
Adrien van den Branden de Reeth (1899-1980), homme politique belge.
Félix van den Branden de Reeth (1809-1867), homme politique belge.

Homonymie de patronyme